Olopade ist der Name von:
 Dayo Olopade, nigerianisch-US-amerikanische Schriftstellerin und Juristin
 Olatokunbo Oduyinka Olopade (* 1953), nigerianische Juristin
 Olufunmilayo I. Olopade (* 1957), nigerianisch-US-amerikanische Onkologin